Gorkovskaja () je název stanic metra v ruských městech. Pojmenovány jsou po spisovateli Maximu Gorkém.

 do roku 1990 Gorkovskaja, poté Tverskaja – na Zamoskvorecké lince lince v Moskvě
 Gorkovskaja (stanice metra v Nižním Novgorodě) – na lince Avtozavodskaja v Nižním Novgorodě
 Gorkovskaja (stanice metra v Petrohradu) – na Moskevsko-Petrohradské lince v Petrohradu